Алекса́ндр Евге́ньевич Гаврю́шко (; 23 января 1986, Потсдам) — белорусский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник могилёвского футбола, первый тренер — Владимир Орловский.

После завершения учёбы в УОРе оказался в структуре «Днепра». Поначалу играл в чемпионате дублирующих составов, а в 2006 году пробился в основной состав. В сезоне 2008 стал лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в чемпионате (14 голов).

В 2009 году перешёл в минское «Динамо», заключив соглашение на 3 года. Вторую половину сезона 2010 провёл в «Нафтане» на правах аренды. Со следующего сезона стал полноправным игроком новополочан. 

В январе 2013 года перешёл в «Белшину». Выходил на замену, временами появлялся в стартовом составе. В предпоследнем туре оформил хет-трик в ворота «Днепра».

В январе 2014 года вернулся в могилёвский клуб и стал основным нападающим команды. В декабре покинул «Днепр».

В феврале 2015 года перешёл в «Слуцк». Практически весь сезон 2015 был вынужден пропустить из-за травмы. В январе 2016 года контракт был разорван.

В 2016 году вновь вернулся в могилёвский «Днепр». В феврале 2017 года у футболиста закончился контракт с клубом и он покинул «Днепр». В феврале 2017 года тренировался с могилёвским «Торпедо», однако позднее присоединился к «Орше». Начинал сезон 2017 в качестве основного нападающего оршанцев, однако в июле 2017 года стало известно о том, что Гаврюшко покинул команду.

В сборной 
В 2006—2009 годах входил в состав молодёжной сборной Белоруссии.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2009
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Орша»